Маньчжурия:
 Маньчжурия — историческое государство в Азии.
 Маньчжурия — область в Китае.
 Маньчжурия (город) — город в Китае.
 Маньчжурия Сицзяо — гражданский аэропорт.
 Маньчжурия (станция) — железнодорожная станция (вокзал).

См. также 
 Манчжур